A Wikiversidade em checo/tcheco (em checo: Wikiverzita) é umas das dez versões sob domínio próprio do projeto Wiki, Wikiversidade, sendo também a quinta maior dentre todas. Ela possui/possuia 2 605 páginas no total, sendo destas, 1 063 consideradas "boas", 11 801 edições, 3 administradores, 712 usuários e 11 imagens em 4 de abril de 2009.

Ligações externas 
 Página principal da Wikiversidade em checo

Wikiversidade